

Солдатське — село, Ардатовський район, Мордовія

Солдатське — село, Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Солдатське — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада
 Солдатське — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Солдатське — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Солдатське — село, Сумська область, Охтирський район
 Солдатське — село, Херсонська область, Херсонський район